En España, Santuy o Santui puede hacer referencia a:

Pico Santuy o cerro de la Calahorra, montaña de la sierra de Ayllón, en la provincia de Guadalajara.
Real Sitio de Santuy, antiguo monasterio cisterciense y poblado de la provincia de Guadalajara.
Santuy, despoblado del municipio de Fuencaliente del Burgo, en la provincia de Soria.
Santuy, despoblado del municipio de San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria, cuyo término fue dividido entre los limítrofes de Torraño, Fuentecambrón y Piquera de San Esteban.